-{Firebird}- се може односити на:
 -{Pontiac Firebird}-
-{FirebirdSQL}-
Феникс